Wijchen (gemeente), een gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland
 Wijchen (plaats), een plaats in deze gemeente